Die Dame mit der Maske steht für:

 Die Dame mit der Maske (1913), deutscher kurzer Stummfilm von Alfred Halm und Eugen Illés
 Die Dame mit der Maske (1916), deutscher Stummfilm von Arzén von Cserépy und Conrad Wiene 
 Die Dame mit der Maske (1928), deutscher Stummfilm von Wilhelm Thiele